Buluagung (Karangan)
 Buluagung (Siliragung)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing